Мохаммед Аль-Вакед (араб. محمد الواكد‎; нар. 25 березня 1992) — саудівський футболіст.
 Абдулла Аль-Вакед (араб. عبد الله الواكد‎, нар. 29 вересня 1975) — саудівський футболіст.